Hanno Brühl
Hanno (elefante) - animal de estimação do papa Leão X, oferecido por Manuel I de Portugal

Localidades 

Hanno (Saitama)

Ver também
 

Hanno
Desambiguações de topônimos

de:Hanno
ru:Ганнон